Аеросвіт 2008 — 3-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 7 червня по 20 червня 2008 року у Форосі.  

 Категорія: 19-та (середній рейтинг: 2711,7).
 Головний суддя: Міжнародний арбітр О. Г. Товчига (Україна).

Учасники

Рух за турами

Таблиця

Посилання 
 

Форос (шаховий турнір)
Червень 2008